Med medborgarrättsrörelsen i USA avses kampen för lika medborgerliga rättigheter för alla medborgare i USA, särskilt med avseende på att den svarta befolkningen skulle få samma rättigheter som de vita.

 Medborgarrättsrörelsen i USA 1896–1954 – kampen för lika medborgerliga rättigheter för alla medborgare i USA mellan Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 1896 och Brown mot skolstyrelsen 1954
 Medborgarrättsrörelsen i USA 1955–1968 – den kamp som fördes för lika medborgerliga rättigheter för alla medborgare i USA efter Brown mot skolstyrelsen 1954

Se även
 Black Power – en slogan som används av afroamerikaner som vill ha nationellt självbestämmande
 Medborgarrättsrörelse